Das Département Drôme liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 363 Gemeinden (französisch communes) (Stand 1. Januar 2022).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2022:
 Fusion La Motte-de-Galaure und Mureils → Saint-Jean-de-Galaure

2019:
 Fusion Montrigaud, Miribel und Saint-Bonnet-de-Valclérieux → Valherbasse
 Fusion Châtillon-en-Diois und Treschenu-Creyers → Châtillon-en-Diois

2016:
 Fusion Mercurol und Veaunes → Mercurol-Veaunes
 Fusion Aix-en-Diois und Molières-Glandaz → Solaure en Diois

Siehe auch 
 Liste der Kantone im Département Drôme
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Drome
!Liste